Ю́рий Па́влович Моро́з (29 сентября 1956, Краснодон, Ворошиловградская область) — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.

Биография 
Родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. Отец Павел Прокофьевич работал электриком на шахте имени Засядько, мать Лидия Михайловна — хирург. Год проучился в Донецком ПТУ.

В 1975 году отправился в Москву. В 1979 году он окончил Школу-студию МХАТ, где занимался на курсе В. Монюкова, и стал актёром Московского театра имени Ленинского комсомола. В труппе этого театра актёр работал до 1987 года.

Был секретарём комсомольской организации школы-студии МХАТ.

В кино Юрий Мороз дебютировал в исторической дилогии Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». Широкий зритель запомнил его по роли Тони в мюзикле «Принцесса цирка» (1982).

В 1988 году Юрий Мороз окончил режиссёрский факультет ВГИК, где учился в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

Дебютом его как режиссёра стала фантастическая лента по роману Кира Булычёва «Подземелье ведьм», вышедшая на экраны в 1990 году. В 1992 году поставил детективную картину «Чёрный квадрат», выступив также и как сценарист.

С 1993 года, с момента основания, Мороз — президент Ассоциации молодых кинематографистов.

В 1995 году впервые выступил как продюсер — с фильмом-альманахом «Прибытие поезда».

С 1999 года осуществил постановку телесериала «Каменская» — по популярным детективным произведениям А. Марининой.

В 2003 году по своему сценарию снял телесериал «Женщины в игре без правил», который получил приз на европейском фестивале.

В 2005 по повести Григория Ряжского снял телесериал «Дети Ванюхина».

В 2006 году основал кинокомпанию «Мороз фильм», специализирующуюся на производстве телевизионных и полнометражных художественных фильмов, первым из которых был фильм «Точка» (2006). Фильм удостоился премии Silver hugo за главные женские роли (Даша Мороз, Виктория Исакова, Анна Уколова) на международном фестивале в Чикаго Chicagofilmfestival.

Следующим этапом стали съёмки телевизионного фильма «Братья Карамазовы» (2007), где Юрий Мороз выступал в качестве продюсера и режиссёра фильма. В 2007 году выступал одним из продюсеров сериала «Ликвидация» режиссёра Сергея Урсуляка.

Снял классический детектив по бестселлеру Бориса Акунина «Пелагия и белый бульдог».

В 2012 году Юрий Мороз совместно с Дмитрием Харатьяном, при поддержке Фонда кино и Фонда «Ренова» начал снимать фантастический фильм по роману Дмитрия Полетаева «Форт Росс: В поисках приключений».

Личная жизнь 
Первая жена Марина Левтова (1959—2000), актриса. Погибла в 2000 году. Дочь Дарья Мороз (род. 1 сентября 1983), актриса театра и кино.

Вторая жена Виктория Исакова (род. 12 октября 1976), актриса театра и кино. Дочь Марина умерла в 2003 году в возрасте 3 месяцев. Дочь Варвара (род. 4 ноября 2015).

Является крёстным отцом сына Дмитрия Харатьяна Ивана.

Фильмография

Актёр 
  — В начале славных дел — Алёша Бровкин
 1980 — Юность Петра — Алёша Бровкин
  — На чужом празднике — Дима
  — Шагреневая кожа (короткометражный) — Рафаэль де Валентен
 1982 — Принцесса цирка — Тони
  — Пацаны — Костя
 1983 — Тайна «Чёрных дроздов» — Вивиан Дюбуа
 1983 — Мэри Поппинс, до свидания! — почтальон
  — Нужна солистка — Янис
  — Картина — Поливанов в юности
  — Государственная граница. Фильм 5-й: Год сорок первый — пограничник
 1986 — Лермонтов — Мартынов
  — Визит к Минотавру — Паоло, старший сын Страдивари
  — Зал ожидания
 1998 — Ночной визит — Сергей
  — Каменская — Сергей Градов
  — Женщины в игре без правил
  — Дети Ванюхина — Вольф
  — Цена безумия — Николай Борисович Берестов

Режиссёр 
  — Эксперимент-200 (короткометражный)
  — Подземелье ведьм
  — Чёрный квадрат
 1999 — 2003 — Каменская ( с 1 по 3 сезон)
  — Женщины в игре без правил
  — Дети Ванюхина
  — Точка
  — Братья Карамазовы
  — Апостол
  — Пелагия и белый бульдог
  — Последние римляне
  — Форт Росс. В поисках приключений
  — Инквизитор
  — Операция «Сатана»
  — Теория вероятности
  — Угрюм-река
 2021 — Содержанки (3-й сезон)
  — Я дождусь (в производстве)
 2023 — Лунатики (в производстве)

Сценарист 
  — Чёрный квадрат
  — Завтрак с видом на Эльбрус
  — Женщины в игре без правил (Сериал)
  — Точка
  — Раневская (участие)
  — Лунатики (в производстве)

Продюсер 
  — Прибытие поезда
  — Самара-городок
  — Большая прогулка (Сериал)
 2005 — Дети Ванюхина (сериал)
 2005 — Золотой Телёнок (сериал)
 2006 — Ленинградец
 2005 — Человек войны
 2005 — Мастер и Маргарита
  — Точка
 2006 — Волкодав из рода Серых Псов
 2006 — Патруль
 2006 — Герой нашего времени
 2006 — Офицеры (сериал)
 2006 — Свой-чужой
 2006 — Снежная королева
 2006 — Последний бронепоезд (сериал)
  — Экватор
 2007 — Молодой Волкодав
 2007 — Братья Карамазовы (сериал)
 2007 — Ликвидация (сериал)
  — Апостол (сериал)
 2008 — Стритрейсеры
 2008 — Никто не знает про секс 2: No sex
 2008 — Домовой
 2008 — Однажды в провинции
 2008 — Королева
 2008 — Мымра
 2008 — Две сестры
 2008 — Золотой ключик
  — Чудо
 2009 — Жить сначала
 2009 — Снежный человек
 2009 — Пелагия и белый бульдог
 2009 — Огни большого города
  — Хранители сети
 2010 — Партизаны
  — Форт Росс: В поисках приключений
  — Человек-амфибия (не завершён)

Награды 
 Специальный приз «Лучшая режиссёрская работа в телесериале» на фестивале «Бригантина» за сериал «Каменская» (2000).

Примечания 

Выпускники режиссёрского факультета ВГИКа
Выпускники Школы-студии МХАТ
Кинорежиссёры-фантасты России